— город в Японии, находящийся в префектуре Тиба.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Тиба региона Канто. С ним граничат города Касива, Абико, Сирои, Ятиё, Сакура, Нарита и посёлки Сакаэ, Сисуи, Тоне.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается Pinus thunbergii, цветком — космея.

Примечания

Ссылки 
 
 

Города префектуры Тиба